Став — штучна водойма для зберігання води
 Став — конструкція, наприклад, Постав конвеєрний, Постав бурових штанг тощо



Населені пункти 
 село Новий Став, Львівський район Львівської області
 місто Новий Став, Поморське воєводство Польщі

Річки 
 Став — річка у Теребовлянському і Гусятинському районах Тернопільської області, притока Тайни
 Став — річка у Любомльському районі Волинської області, притока Вижівки
 Став — річка у Броварському районі Київської області, притока Трубежа

Природно-заповідний фонд 
 Став — гідрологічний заказник місцевого значення в с. Дийда Берегівського району Закарпатської області
 Став — гідрологічний заказник місцевого значення в Черкаському районі Черкаської області

Населені пункти та їхні частини
 Став — село в гміні Папово-Біскупе Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Став — село в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Став — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Став — село в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Став — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Став — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Став — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Став — частина міста Вілямовіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Став — частина села Заставе в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Став — частина села Шафранкі в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Став — частина села Дурди в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Став — частина села Висока Ґлоґовська в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Став — частина села Пшибишови в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки